Уабашо () — город в округе Уабашо, штат Миннесота, США. На площади 24,1 км² (21,1 км² — суша, 2,9 км² — вода), согласно переписи 2002 года, проживают 2599 человек. Плотность населения составляет 122,9 чел./км².

 Телефонный код города — 651
 Почтовый индекс — 55981
 FIPS-код города — 27-67378
 GNIS-идентификатор — 0653695

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города
 Wabasha-Kellogg (Minnesota) Convention and Visitors Bureau

Города округа Уабашо
Окружные центры Миннесоты